

Cinema 
 Vendetta (Hungry Hill) – film del 1947 diretto da Brian Desmond Hurst

Geografia 
 Hungry Hill – punto più alto (685 m) della catena dei Monti Caha (Irlanda)

Letteratura 
 La collina della fame (Hungry Hill) – romanzo di Daphne du Maurier del 1943